Arnold Toynbee (1852-1883), Brits econoom
 Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), Brits historicus